

Cinema
Scandal – film muto diretto da Phillips Smalley e da Lois Weber nel 1915
Scandal – film muto diretto da Charles Giblyn nel 1917
Scandal – film diretto da Wesley Ruggles nel 1929
Scandal - Il caso Profumo (Scandal) – film diretto da Michael Caton-Jones nel 1989

Musica
Scandal – gruppo musicale statunitense
Scandal – gruppo musicale giapponese
Scandal – singolo del 1989 dei Queen

Televisione
SCANDAL – dorama giapponese del 2008
Scandal – serie televisiva statunitense del 2012

Pagine correlate 
 Scandalo (disambigua)